

Cucina 
 Baguette – pane francese

Moda 
 Baguette - borsa prodotta da Fendi dal 1997

Persone 
 Bertrand Baguette – pilota automobilistico belga
 Cyprien Baguette – calciatore belga